I
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák